О’Ши (, ; более корректная передача — О’Шей) — ирландская фамилия, происходящая из графства Керри. Представляет собой англицизированную форму Ó Séaghdha. Известные носители:

 О’Ши, Дара (род. 1999) — ирландский футболист.
 О’Ши, Джексон (более известен как Ice Cube; род. 1969) — американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа.
 О’Ши, Джон (род. 1981) — ирландский футболист.
 О’Ши, Дэниэл (род. 1991) —американский фигурист, выступающий в парном катании.
 О’Ши, Кевин (1925—2003) — американский профессиональный баскетболист.
 О’Ши, Конор (род. 1970) — ирландский регбист.
 О’Ши, Майкл (1906—1973) — американский киноактёр и артист водевиля.
 О’Ши, Оскар (1881—1960) — канадско-американский актёр.
 О’Ши, Тони (род. 1961) — профессиональный английский игрок в дартс.
 О’Шей, Наталья Андреевна (более известна как Хелависа; род. 1976) — российский музыкант.

См. также 
 Оши, Ти Джей

Примечания